

Persone 
 Fratellini – famiglia di artisti circensi e clown.
 Albert Fratellini – clown italiano
 Annie Fratellini – artista circense, clown, attrice, cantante e musicista francese
 François Fratellini – clown francese
 Giovanna Fratellini – pittrice italiana
 Lorenzo Fratellini – pittore italiano
 Ninou Fratellini – attrice francese
 Paul Fratellini – clown italiano
 Salvatore Fratellini – avvocato e politico italiano

Altro 
 
 I Fratellini – gruppo musicale fiorentino di musica beat
 I fratellini, lungometraggio di Stanlio & Ollio (ca. 1940?)